Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 663 dans le monde :

 Route régionale 663 en Finlande
  dans certains pays